Miejscowości w USA:
 Clintonville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Clintonville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca